Trebbin – città tedesca
 Neutrebbin (lett.: «Trebbin nuoha») – comune tedesco
 Alttrebbin (lett.: «Trebbin vecchia») – frazione del comune tedesco di Neutrebbin